Heigl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Heigl (* 1970), venezolanischer Autor
 Anton Heigl (1904–1963), deutscher Jurist und Polizeipräsident
 Annelise Heigl-Evers (1921–2002), deutsche Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin
 Berthold Heigl (* 1946), österreichischer Geistlicher, Abt von Seitenstetten

 Georg Heigl († 2006), deutscher Fußballfunktionär
 Hans Heigl (1921–2002), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heinz Heigl (1901–1987), deutscher Sportler und Trainer, Begründer der Konditions-Therapie Methode Heigl
 Hubertus-Maria von Heigl (1897–1985), deutscher General der Pioniertruppe im Zweiten Weltkrieg

 Katherine Heigl (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Ludwig Heigl (1895–1963), deutscher Politiker (CSU)
 Martin Heigl († 1774), bayerischer Freskant des ausgehenden Rokokos
 Michael Heigl (1816–1857), bayerischer Räuber
 Paul Heigl (1887–1945), österreichischer Bibliothekar; von 1938 bis 1945 Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek

 Rita Heigl (* 1933), deutsche Schachspielerin
 Sebastian Heigl (* 1996), deutscher Podcaster und Moderator
 Thomas Heigl (1771–1829), deutscher Gastwirt und Bürgermeister
 Willy Heigl (1904–1973), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Hessen

Heigl ist ein geographischer Name:
 Heigl (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Heigel